hrabstwo Nemaha (ang. Nemaha County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Nemaha (ang. Nemaha County) w USA, w stanie Nebraska